Urowo (niem. Auer) – wieś w Polsce.
 Auer (Tyrol Południowy)
 Proces załogi Mühldorf (US vs. Franz Auer i inni)
 Kikity (niem. Auer See) – jezioro w Polsce

Osoby o nazwisku Auer:
 Benjamin Auer (ur. 1981) – niemiecki piłkarz
 Carl Auer von Welsbach.
 Christian Auer (ur. 1966) – austriacki skeletonista, mistrz świata, wicemistrz Europy
 Doris Auer (ur. 1971) – austriacka lekkoatletka
 Edward Auer (ur. 1941) – amerykański pianista
 Franz Auer (1911–1948) – zbrodniarz nazistowski
 Hans Auer
 Jane Auer (1917–1973) – amerykańska dramatopisarka i powieściopisarka.
 Karol Auer (ok. 1818–1858) – litograf i rysownik
 Leopold Auer
 Mischa Auer (Michaił Siemionowicz Unskowskij)
 Monika Auer (ur. 1957)